Fält kan avse:
 Fält – en öppen yta i ett landskap, oftast med växtlighet bestående av gräs eller låga buskar, och glest växande träd
 Fält – ett större avgränsat stycke odlad mark, se åker
 Fält (fysik) – en funktion av tid och rum vars värdemängd kan vara skalär (skalärfält) eller vektoriell (vektorfält)
 Skalärfält – ett skalärt värde med varje punkt i rummet
 Vektorfält – en vektor med varje punkt i rummet
 Fält (datastruktur) – en datastruktur som består av en samling av element
 Fält (Pierre Bourdieu) – en del av det sociala rummet enligt Pierre Bourdieu
 Fält (heraldik) – sköldytan eller de delar som sköldytan är indelad i
 Fält – en av 64 kvadraterna på ett schackbräde
 Fält (militär) – en militär term som syftar på aktiv (militär) verksamhet och verksamhet kopplad till utförande av sådan: ursprungligen aktivitet kopplad till fälttåg och fältslag; jämför uttrycken ”soldaterna låg ute i fält” och ”de flydde fältet”
 Fälttåg – en större militär operation
 Fältslag – sammanstötningen av två mot varandra kämpande arméer på ett slagfält
 Fältartilleri – ett rörligt artilleri med syfte att understödja arméförband
 Fält (fontän) – en fontän i Hammarby sjöstad
 Elektriskt fält – alstras av elektriskt laddade partiklar och tidsvarierande magnetfält
 Fält – ett efternamn, se Feldt